Mandi – tipica espressione friulana di saluto
 Mandi – città indiana nello stato federato dell'Himachal Pradesh
 distretto di Mandi –  distretto dell'Himachal Pradesh, in India, con capoluogo Mandi
 Mandi – piatto tipico del mondo arabo	
 Mandi – film indiano del 1983
 Mandi – antico stato indiano

Persone 
 Aïssa Mandi, calciatore francese naturalizzato algerino
 Gyula Mándi

Altri progetti